Opdrukken (training)
Opdrukken (gitaartechniek)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing